MSS kan syfta på:

MSS –  kommunalt verk i Malmö, se Malmö stads spårvägar
MSS – en svensk schackklubb i Motala, se Motala Schacksällskap
MSS – ett simsällskap i Motala, se Motala Simsällskap
MSS – en truppslagsgemensam fack- och funktionsskola inom svenska armén, se Markstridsskolan
MSS – ett segelsällskap i stadsdelen Limhamn-Bunkeflo i Malmö, se Malmö segelsällskap